«Tearin' Up My Heart» () — песня бой-бенда *NSYNC с их дебютного альбома «'N Sync» (1997). Песня вошла в десятку лучших в нескольких странах, включая Германию и Великобританию.

История создания
Первоначально песня была написана для группы Backstreet Boys, но в конечном итоге была передана NSYNC. Она была написана в соавторстве Максом Мартином и Кристианом Лундином в течение трех дней после того, как их дебютный сингл «I Want You Back» стал появляться в чартах Европы. Их лейбл, Ariola Records, пожелал, чтобы следующий сингл был таким же, но предназначался бы только для американской аудитории.

В интервью журналу Idolator Лундин рассказал о записи песни:

Я не спал всю ночь, заканчивал черновой вариант трека, лег спать около 7 утра и планировал поспать пару часов перед записью. У нас был только один день на все, прежде чем ребята должны были сесть на рейс в Германию на следующее утро. К моему несчастью, пропустив, должно быть, четыре будильника, несколько тревожных звонков и отчаянный стук Денниса и Мартина в мою дверь, я проспал добрых семь часов. Ребята были великолепны и в хорошей форме, несмотря на то, что накануне вечером летали в Стокгольм. Деннис и Мартин взяли их на экскурсию в Стокгольм пока ждали моего ответа, так что они все еще были в хорошем настроении. Излишне говорить, что мы не делали никаких перерывов во время теперь уже очень поздней сессии, которая продолжалась до 6 утра. На самом деле мы записывали последние партии с Джей Си когда остальные ребята были уже на пути в аэропорт.

Ребята были рады записать песню, так как Джей Си понимал, что теперь они смогут начать и закончить шоу двумя хитами.

Прием
В 2007 году канал VH1 назвал Tearin' Up My Heart 30-м хитом 1990-х годов. В рейтинге Billboard «100 величайших песен бой-бэндов всех времен» эта песня заняла пятое место.

Песня вошла в топ-10 в нескольких странах, она заняла 3-е место в Канаде, 4-е место в Германии и Австрии, 6-е место в Швеции и 9-е место в Великобритании. Она также вошла в топ-20 в Австралии, Ирландии и Новой Зеландии.

В США песня Tearin' Up My Heart заняла 59-е место в чарте Billboard Hot 100.

Песня получила статус серебряной в Великобритании.

Видеоклип
Видеоклип снимал Штефан Рузовицки с 12 по 15 января 1997 года на старом складе в Майами, штат Флорида. Он был выпущен в феврале 1997 года. По состоянию на декабрь 2019 года видео имеет более 53 миллионов просмотров на YouTube.

Трек-лист

 German CD maxi single 
 Australian 1997 CD maxi single 
 UK 1997 CD single 
 "Tearin' Up My Heart" (Radio Edit) – 3:26
 "Tearin' Up My Heart" (Extended Version) – 4:45
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Dub) – 6:28
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Swede Instrumental) – 6:44

 German CD maxi single – The Remix 
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Radio) – 4:07
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Swede Club Mix) – 6:44
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Dub) – 6:28
 "Tearin' Up My Heart" (Extended Version) – 4:45
 "Tearin' Up My Heart" (Radio Edit) – 3:26

 German limited edition heart shaped CD
 "Tearin' Up My Heart" (Radio Edit) – 3:26
 "Tearin' Up My Heart" (Extended Version) – 4:45

 UK/Ireland CD digipak 
 "Tearin' Up My Heart" (Radio Edit) – 3:26
 "Tearin' Up My Heart" (Phat Swede Club Mix) – 6:44
 "More Than a Feeling" – 3:44

 UK/Europe CD1 poster pack 
 "Tearin' Up My Heart" (Beat Back Radio Edit) – 3:29
 "You Got It" – 3:33
 "Tearin' Up My Heart" (Riprock & Alex G's Heart Edit) – 3:52

 UK/Europe CD2 
 "Tearin' Up My Heart" (Original Version) – 3:31
 "Crazy for You" – 3:41
 Exclusive interview – 10:48

 Australian 1998 CD single 
 "Tearin' Up My Heart" (Original Version) – 3:30
 "Tearin' Up My Heart" (Beat Back Radio Edit) – 3:28
 "Tearin' Up My Heart" (Riprock and Alex G's Heart & Key Edit) – 3:51
 "Tearin' Up My Heart" (JJ Flores Main Level Edit) – 3:52

 US CD maxi single 
 "Tearin' Up My Heart" (Beat Back Radio Edit) – 3:28
 "Tearin' Up My Heart" (Original Version) – 3:30
 "Tearin' Up My Heart" (Riprock And Alex G’s Heart & Key Edit) – 3:51
 "Tearin' Up My Heart" (Riprock And Alex G’s Smooth Edit) – 3:51
 "Tearin' Up My Heart" (JJ Flores Main Level Edit) – 3:52
 "Tearin' Up My Heart" (Suggested Callout Hook #1) – 0:09
 "Tearin' Up My Heart" (Suggested Callout Hook #2) – 0:08

Номинации

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Песни 1996 года
Песни 1997 года
Синглы 1997 года
Синглы 1998 года
Песни ’N Sync
Синглы RCA Records
Песни, написанные Максом Мартином
Сентиментальные любовные песни